Kage peut désigner :

 Kage, le titre décerné aux chefs des villages cachés des « cinq grands pays » dans l'univers de la série Naruto ;
 Kage, un jeu vidéo.